Název Rovný potok má více vodních toků:

 Rovný potok (přítok Cirochy) – levostranný přítok Cirochy na Slovensku v okrese Snina
 Rovný potok (přítok Mútniku) – levostranný přítok Mútniku na Slovensku v okrese Turčianske Teplice
 Rovný potok (přítok Popradu) – levostranný přítok Popradu na Slovensku v okrese Poprad
 Rovný potok (přítok Stežné) – levostranný přítok Stežné na Slovensku v okrese Snina